Спахбед ( <  > ) — среднеперсидский титул, означающий «военачальник», используемый основном в Сасанидской империи. Первоначально существовал единственный спахбед, называвшийся Эран-спахбед (), который выполнял функции генералиссимуса войска Сасанидов. Со времен Хосрова I (годы правления 531—579) должность была разделена на четыре части в соответствии со сторонами света. После арабского завоевания Персии спахбеды Востока сумели сохранить свою власть над труднодоступным горным регионом Табаристан на южном берегу Каспийского моря, где титул часто использовался в исламской форме испахбад (;  ʾiṣbahbaḏ), сохранившийся в качестве царского титула до монгольских завоеваний 13 века. Эквивалентный титул персидского происхождения, sipahsālār, получил широкое распространение в исламском мире в X-XV веках. 

Титул также переняли армяне (, sparapet) и грузины (, spaspeti), а также Хотан (spāta) и согдийцы (spʾdpt) в Средней Азии. Это также засвидетельствовано в греческих источниках как aspabedēs (ἀσπαβέδης). Титул был возрождён в XX веке династией Пехлеви в современной персидской форме sepahbod (سپهبد), что эквивалентно трёхзвездному генерал-лейтенанту, занимающему место ниже артешбод (полный генерал).

Использование в доисламском Иране 
Этот титул засвидетельствован в Ахеменидской империи и в виде  (от *spāda- «войско» и *pati- «начальник»), что означает «военачальник». Этот титул продолжал использоваться при Аршакидах, где, по-видимому, он был наследственным положением в одном из семи великих домов парфянской знати.

Сасанидская империя, пришедшая на смену Аршакидам, сохранила титул, который засвидетельствован в серии надписей 3-го века, записанных по- [spʾhpty] (spāhbed) и  [spʾhpt] (spāhpat) и по- [ʾspʾdpty] ((а)spāδpat) и  [spdpty] (spāẟbed).

До начала 6-го века был единственный обладатель титула, Эран-спахбед, который, согласно списку старшинства, предоставленному мусульманским историком 9-го века Якуби, занимал пятое место в придворной иерархии. Два спахбеда, оба названные Рахш, упоминаются в надписях Шапур-КЗ и Пайкули.

В византийских и сирийских источниках упоминается ряд старших офицеров, которые могли иметь этот чин в начале VI века. Так, во время Ирано-византийской (502—506) некий Бос (Bōē), который вел переговоры с византийским магистром оффиций Флавией Целером  и умер в 505 году, в сирийских источниках упоминается как астабид (также пишется астабид, астабад, астабад). Его неназванный преемник на переговорах также носил этот титул. Некоторые современные ученые интерпретируют астабед как новую должность, соответствующую византийскому магистру оффиций, предположительно учрежденному Кавадом I незадолго до 503 г. с целью ослабления авторитета вузург фрамадар. Но вполне вероятно, что это сирийское слово — просто искаженная форма спахбед (которая обычно записывается как аспабид на сирийском языке) или, возможно, асп (a) бид («начальник кавалерии»), поскольку в греческих источниках упоминается имя второго человека как Аспебедес (лат. Aspebedus), Аспеведес или Аспетиос (лат. Aspetius). Опять же, во время Ирано-византийской войны (526—532 гг.) Появляется человек по имени Аспебедес (то есть Бави), согласно историку Прокопию Кесарийскому, дядя по материнской линии Хосрова I (годы правления 531—579). В 527 г. он принял участие в переговорах с византийскими посланниками, а в 531 г. он возглавил вторжение в Месопотамию вместе с Чанаранджесом и Мермероэсом. Он был казнен Хосровом вскоре после его вступления на престол за заговор с другими дворянами с целью свергнуть его в пользу своего брата Замеса.

Реформа Хосрова I 
Чтобы обуздать власть сверхмощного генералиссимуса, Хосров I — хотя эта реформа, возможно, уже была запланирована его отцом, Кавадом I (годы правления 499—531), — разделил управление Шран-спахбеда на четыре региональных командования, соответственно к четырем традиционным сторонам света (куст, ср. Шахрестаниха и Шраншахр): «командующий армией Востока (Хорасан)» (куст и хварасан спахбед), «командующий армией Юга» (куст-и немроз спахбед), «командующий армией Запада» (куст-и кхварбаран спахбед) и «начальник армии Азербайджана» (куст-и дурбадаган спахбед, где северо-западная провинция Азербайджана заменяет термин на «север» из-за отрицательной коннотации последнего). Точное географическое определение каждой команды было взято из географии Анании Ширакаци. Поскольку эта реформа упоминалась только в более поздних литературных источниках, историчность этого подразделения или его сохранение после правления Хосрова I подвергались сомнению в прошлом, но серия из тринадцати недавно обнаруженных печатей, которые дают имена восьми спахбедов, представляют собой современные свидетельства времен правления Хосрова I и его преемника Ормизда IV (годы правления 579—590); П. Поуршариати предполагает, что двое из них могут относиться к правлению Хосрова II (годы правления 590—628). Восемь известных спальных кроватей:

Других обладателей этого звания трудно идентифицировать из литературных источников, поскольку должность спахбеда занимала тандем с другими должностями и титулами, такими как Шахраваз («Вепрь Империи»), которые часто рассматриваются как личные имена. Еще одним фактором путаницы в более поздних литературных источниках является взаимозаменяемость звания с младшими провинциальными разрядами марзбан («пограничник, маркграф») и пейгошбан («окружной страж»).

Исламский период 
Табаристан
Во время арабского завоевания Персии спахбед Хорасана, по-видимому, удалился в горы Табаристана. Там он пригласил последнего сасанидского шаха, Йездегерда III, найти убежище, но Йездигерд отказался и был убит в 651 году. Как и многие другие местные правители в бывших сасанидских владениях, в том числе в соседних провинциях Горган и Гилан, спахбед затем заключил соглашения с арабами, которые позволили ему оставаться практически независимым правителем Табаристана в обмен на ежегодную дань. Это положило начало династии Дабуйидов, правившей Табаристаном до 759—761 годов, когда он был завоеван Аббасидами и включен в состав Халифата в качестве провинции. Ранние правители династии плохо засвидетельствованы; они чеканили собственные монеты с легендами пехлеви и системой датирования, начиная с падения династии Сасанидов в 651 году, и претендовали на титулы Гилгилан, Падашваргаршах («Шах   Падишхваргара», старое название гор Табаристана) и Испахбад ( , новоперсидская форма спахбеда) Хорасана.

На титул испахбад претендовали и другие линии местных правителей региона, которые заявляли о своем далеком происхождении из сасанидского прошлого: семья Карин, считавшая себя наследниками Дабуйидов и правившая центральным и западным Табаристаном до 839/840 года, и династия Бавандидов в восточных горах, различные ветви которой сохранились вплоть до монгольских завоеваний 13 века. Этот титул также использовали дейлемиты, соседние с Табаристаном. В некоторых более поздних текстах из этого региона титул стал обозначать просто местного вождя.

В Центральной Азии 
В Хорасане титул сохранился в употреблении у местных согдийских князей. Испахбад Балха упоминается в 709 году, аль-Ишканд, испахбад Наса в 737 году, и такое же название используется в связи с королем Кабула в начале IX века. В 1090-х годах оно появляется как личное имя полководца сельджуков Исфабада ибн Савтигина, который на время захватил контроль над Меккой.

В Армении 
Армянское царство, которым управляла ветвь парфянской династии Аршакидов, приняло термин сначала в его староперсидской форме, давая армянский спарапет, а затем снова, под влиянием Сасанидов, из среднеперсидской формы, давая форму аспахапет. Титул использовался, как и в Иране, для главнокомандующего королевской армией и передавался по наследству семьей Мамикониан.

В Грузии 
Институт грузинского чина спаспет, как и его грубый эквивалент спарапет в соседней Армении, был разработан под влиянием сасанидского персидского спахбеда, но отличался тем, что был ненаследственным чином и включал в себя не только военные, но и гражданские функции.

Согласно средневековым грузинским хроникам, чин спаспета был введен первым царем П’арнавазом в III веке до нашей эры. Офис с различными изменениями сохранился в средневековой и ранней современной Грузии до российской аннексии в начале 19 века.

Примечания

Библиография 
 Bosworth, C. E. (1978). «Ispahbad̲h̲». In van Donzel, E.; Lewis, B.; Pellat, Ch. & Bosworth, C. E. (eds.). The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Volume IV: Iran-Kha. Leiden: E. J. Brill. pp. 207—208. OCLC 758278456.
 Chaumont, M. L. (1987). «ASTABED». Encyclopaedia Iranica, Vol. II, Fasc. 8. pp. 825—826. Retrieved 30 November 2012.
 Daryaee, Touraj (2009). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. London and New York: I.B. Tauris.
 Gyselen, Rika (20 July 2004). «SPĀHBED». Encyclopaedia Iranica, Online Edition. Retrieved 30 November 2012.
 Kennedy, Hugh (2007). The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Philadelphia, Pennsylvania: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-81740-3.
 Madelung, W. (1975). «The Minor Dynasties of Northern Iran». In Frye, Richard N. (ed.). The Cambridge History of Iran, Volume 4: From the Arab Invasion to the Saljuqs. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 198—249. ISBN 0-521-20093-8.
 Martindale, John R., ed. (1980). The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume II, AD 395—527. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20159-4.
 Martindale, John R., ed. (1992). The Prosopography of the Later Roman Empire: Volume III, AD 527—641. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-20160-8.
 Pourshariati, Parvaneh (2008). Decline and Fall of the Sasanian Empire: The Sasanian-Parthian Confederacy and the Arab Conquest of Iran. London and New York: I.B. Tauris.  ISBN 978-1-84511-645-3.

Воинские звания
Сасанидские титулы и должности